Sólo los Solo era un grupo de Hip Hop barcelonés, formado por Griffi (DJ)/(Productor) y Juan Solo (MC). El 17 de febrero de 2009 anunciaron su separación. Eran integrantes del colectivo barcelonés Funkomuna, al que también pertenecen artistas como Tremendo (MC), Quiroga (MC), o Payo Malo, entre otros.

Biografía 
Juan Solo y Griffi se conocen en 1988 y deciden formar un grupo en común; Juan había estado ya en un grupo anterior, Solo DCP, además de llevar años haciendo grafitis y breakdance, mientras que Griffi llevaba siendo DJ desde los 13 años y en 1994 quedó campeón de España y sexto a nivel mundial en los prestigiosos DMC World DJ Championships. En 1995 forman el colectivo Funkomuna con artistas de Barcelona, Rubí, Tarrasa y San Cugat. Xavi Pérez, músico de jazz y productor barcelonés, les graba una demo en 1996. Esta maqueta llegó a difundirse por programas de radio como La taberna del llop o Siglo 21 de RNE. Gracias a esa fama conseguida, la compañía discográfica Avoid se interesó por ellos para la publicación de su primer maxi Pues cómo no / Vete con tu puto spot en 1998. Este maxi era adelanto de su primer LP, Retorno al principio, publicado a finales de ese mismo año. El disco tenía cierto aire flamenco, gracias a las producciones con sonidos de guitarras españolas. De este disco destaca un tema titulado Somos Sólo los Solo, en el que samplean el tema de Los Chichos "Bailarás con alegría".

En el 2000, Griffi publicó un álbum en solitario, Akay Lama en el funkarreo del 2015, con producciones propias y acompañado de varios artistas al micrófono; entre ellos estaban Payo Malo, Mucho Muchacho, Tremendo (MC) o el propio Juan Solo.

Al año siguiente (2001), publican un nuevo maxi (S´taway / Supra B-boy 2015) adelanto de su segundo LP, Quimera, esta vez a través de su propio sello discográfico, Del Palo. Este LP tenía unas producciones más experimentales y en cierto modo demostró la variedad de registros que disponía el grupo. Con este disco obtuvieron el reconocimiento en varias publicaciones como mejor disco y mejor directo nacional (Go Mag), o los premios Micro de Platino, bajo criterio de los lectores de Hip Hop Nation, a la mejor canción y mejor portada.

Después de ese ritmo frenético de producción, tuvieron que pasar cuatro años hasta que en 2005 publicaron su nuevo LP titulado Todo el mundo lo sabe; vino, como venía siendo habitual, precedido de un maxi de adelanto, El chico del 9. Será durante este periodo de gira y presentación del disco que la banda alcance su mayor exposición a nivel mediático, destacando la cobertura por parte de medios mayoritarios como MTV España, desde el cual se llevó a cabo una difusión del videoclip que daba título al disco, y participando el grupo en el evento BAM / MTV Music Week 2005, compartiendo escenario con artistas como La Excepción o Saul Williams.

El 17 de febrero de 2009 el grupo anuncia oficialmente su separación para dedicarse a proyectos en solitario mediante una nota de prensa:

Desde Enter Booking, agencia de contratación y management del grupo Sólo los Solo, queremos comunicar que tras una larga carrera que nos ha dejado alguna de las obras cumbres del Hip Hop hecho en este país, su andadura llega a su fin por lo que no habrá nuevas actuaciones de esta formación.Guiados por la necesidad de abrirse a sus proyectos personales y dar rienda suelta a su creatividad fuera del entorno de Sólo los Solo el grupo ha decidido dar por finalizada su carrera en común.

El fin de esta etapa en todo caso no es más que un nuevo comienzo para los dos artistas que ya tienen en marcha nuevos proyectos que mantendrán o incluso superarán ese nivel de excelencia musical a la que nos tenían acostumbrados.Juan Solo prepara nuevo disco, esta vez tomando el control de todos los detalles, desde su nueva faceta en la producción musical con unos beats increíbles que sorprenderán a más de uno, hasta su habitual maestría en el micro y las letras.

Griffi sigue adelante al frente de la factoría "Del Palo" y con su proyecto principal Chacho Brodas, del que se encuentra actualmente puliendo los detalles de su nuevo disco de inminente publicación, donde consolida su formación junto a los "Chachos" habituales Tremendo, Aqeel, M´Baka y Quiroga. Un trabajo con el que volverán a la actualidad para reafirmar su posición como una de las propuestas más frescas del panorama nacional.

Discografía 

 "Pues cómo no / Vete con tu puto spot" (Maxi sencillo) (Avoid, 1998)
 "Retorno al principio" (LP) (Avoid, 1998)
 "S´taway / Supra B-boy 2015" (Maxi sencillo) (Avoid, (2001)
 "Quimera" (LP) (Del Palo, (2001)
 "El chico del 9" (Maxi sencillo) (Del Palo, (2005)
 "Todo el mundo lo sabe" (LP) (Del Palo, (2005)

Discografías en solitario

Griffi

Como Griffi 
 Akay Lama en el funkarreo del 2015 (LP) (Avoid, 2000)
 Strictly Jabugo Series Vol.1 (LP) (Del Palo Records, 2009)

Como Chacho Brodas 
 Los impresentables (LP) (Del Palo, 2007)
 Remixtape Pum Classics (mixtape) (Del Palo, 2007)
 Date Cuenta (LP) (Del Palo, 2009)
 Prozak (LP) (2012)
Caramelo (Single) (2020)
Back to the Fucking Party (LP) (2020)

Colaboraciones 
 Payo Malo "Tropiezos Y Pasos" (1999)
 7 Notas 7 Colores "Alta fidelidad" (77, 1999)
 Griffi "Akay Lama En El Funkarreo Del 2015" (2000)
 Mucho Muchacho "Chulería" (2003)
 VV.AA. "Chill Hop" (2003)
 León Dramaz "Infinito" (2003)
 Tremendo (MC) "Vidalogia" (2004)
 Tote King "Música Para Enfermos" (2004)
 Quiroga "Histórias De Q" (2006)

Véase también 
 Hip hop español

Referencias

Enlaces externos 
 Página web Del Palo

Grupos de rap de España
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música de los años 2000